Just Cause (dt.: „gerechter Anlass“) steht für:

 Just Cause (Computerspiel), ein Third-Person-Shooter
 Just Cause 2, ein Third-Person-Shooter und Nachfolger von Just Cause
 Just Cause 3, Third-Person-Shooter und Nachfolger von Just Cause 2
 Just Cause 4, der vierte Third-Person-Shooter der Reihe
 Im Sumpf des Verbrechens (Just Cause), ein US-amerikanischer Thriller des Regisseurs Arne Glimcher aus dem Jahr 1995
 Just Cause (Fernsehserie), eine kanadisch-amerikanische Krimiserie aus den Jahren 2001–2003
 Just Cause (Film), eine US-amerikanische Kurzfilm-Komödie der Regisseurin Candy Knight aus dem Jahr 2011
 Operation Just Cause, die US-Invasion in Panama im Jahr 1989